Veliu ist der Familienname folgender Personen:

 Agim Veliu (* 1960), kosovarischer Politiker (LDK)
 Franc Veliu (* 1988), albanischer Fußballspieler
 Mimoza Veliu (* 1979), mazedonische Fotografin